Dobrovnik (gemeente), gemeente in Slovenië
 Dobrovnik (plaats), plaats in Slovenië